

Niemcy 
 Freiburg – rejencja Badenii-Wirtembergii
 Freiburg im Breisgau – miasto na prawach powiatu w Badenii-Wirtembergii
 Freiburg/Elbe – miasto w Dolnej Saksonii, w powiecie Stade

Szwajcaria 
 Freiburg – niemiecka nazwa kantonu Fryburg
 Freiburg im Üechtland – niemiecka nazwa miasta Fryburg

Polska 
 dawna nazwa miasta Świebodzice

Inne 
 SC Freiburg – niemiecki klub piłkarski

Zobacz też 
 Freiberg
 Freyburg
 Fribourg
 Friburg
 Fryburg
 Villafranca – odpowiedniki w krajach romańskich